Por música garage puede entenderse:

El Garage House, tipo de música house clásico, que es una evolución del sonido disco de moda en los 1970 y que casi siempre encontraba la unión de las voces negras de soul y jazz con una base bailable. El nombre proviene de la discoteca "Paradise Garage" de Nueva York, donde pinchaba el mítico DJ Larry Levan.

El UK garage, que es una variante inglesa del garage fusionada con el jungle y que se desarrolló en la segunda mitad de los años 90 en Gran Bretaña. Incluye:
2 Step
Speed garage

El Garage rock, que es una forma sencilla y cruda de rock and roll creada por varias bandas de Estados Unidos a mediados de los años sesenta.

Música de Estados Unidos
Géneros de música electrónica